Озёрнинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Иркутская область
 Озёрнинское сельское поселение — входит в Братский район

Тюменская область
 Озёрнинское сельское поселение — входит в Викуловский район